Ко́шкинская во́лость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Кошкинская волость — в составе Вятской губернии, Малмыжский уезд
 Кошкинская волость — в составе Казанской губернии, Чистопольский уезд
 Кошкинская волость — в составе Томской губернии, Нарымский уезд
 Кошкинская волость — в составе Тульской губернии, Алексинский уезд